Boulter ist der Familienname folgender Personen:

 Beau Boulter (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Hugh Boulter (1672–1742), Erzbischof der Kirche von Irland
 John Boulter (* 1940), britischer Mittelstreckenläufer
 Katie Boulter (* 1996), britische Tennisspielerin
 Russell Boulter (* 1963), englischer Schauspieler

Siehe auch:
 Boulder
 Bolter